Casarsa steht für italienische Orte:
 Casarsa della Delizia, eine Gemeinde in der Provinz Pordenone
 Casarsa, ligurischer Name von Casarza Ligure, einer Gemeinde in der Provinz Genua